Płatki na wietrze – powieść V.C. Andrews
 Płatki na wietrze – amerykański film z 2014 w reżyserii Karen Moncrieff, adaptacja powieści